Spellman ist der Familienname folgender Personen:

 A. B. Spellman (* 1935), US-amerikanischer Dichter und Jazzautor
 Benny Spellman (1931–2011), US-amerikanischer R&B-Sänger
 Francis Spellman (1889–1967), US-amerikanischer Kardinal und Erzbischof des Erzbistums New York
 Frank Spellman (1922–2017), US-amerikanischer Gewichtheber
 Gladys Spellman (1918–1988), US-amerikanische Politikerin

 Omari Spellman (* 1997), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:

 Spelman